José Ignacio peut désigner :
 José Ignacio, une ville uruguayenne
 José Ignacio (1973-), un footballeur espagnol